Мака́рий (от  — «блаженный», «счастливый»; ) — греческое мужское имя, церковная форма русского личного имени Макар.

Известные люди, носившие это имя

Деятели античности 
 Макарий Спартанский (V век до н. э.) — один из трех спартанских полководцев Пелопонесского союза в Пелопоннесской войне (431—404 до н. э.)

Христианские церковные деятели 
 Макарий (ок. † 312) — раннехристианский мученик, казнённый при императоре Диоклетиане в Мелитене. Память — .
 Макарий — митрополит Кизический и Никомидийский (упом. в 1389 и 1450 году)
 Макарий (Макарий Черногорский, Макарий Валашский; ум. после 1528) — основатель сербской и румынской печати, напечатал первую книгу на сербском языке и первую книгу на территории Валахии, игумен Хиландарского монастыря.
 Макарий (хронист) — монах в Нямецкой лавре
 Макарий (ум. 1738) — иеродиакон Невского монастыря
 Макарий (ум. ок. 1783) — архимандрит тверского Отроча монастыря, богослов, известен как автор системы «Богословия» (издана в Москве в 1783 году, в СПб. в 1798 году и в собрании его сочинений (М., 1798))
 Макарий (ум. 1825) — архимандрит Соловецкого монастыря (1818—1825), автор «Описания ставропигиального Соловецкого монастыря» (1824)

 Макарий Александрийский († ок. 250 года) — раннехристианский мученик. Память — .
 Макарий Александрийский (Макарий Младший; 295 — ок. 394) — христианский святой аскет, монах и священник
 Макарий Великий (Макарий Египетский; ок. 300—391) — христианский святой, отшельник, автор духовных бесед
 Макарий Глушицкий (ум. 1440) — святой Русской православной церкви, настоятель Покровского Глушицкого монастыря
 Макарий Жабынский (Макарий Белёвский; 1539—1623) — святой Русской православной церкви, иеросхимонах, восстановитель и настоятель Жабынского Введенского монастыря
 Макарий Желтоводский (Макарий Унженский; 1349—1444) — святой Русской православной церкви, православный монах, основатель ряда монастырей.
 Макарий Иерусалимский (ум. ок. 335) — христианский святой, епископ Элии Капитолины (314—325), епископ Иерусалимский (325—333)
 Макарий из Антиохии Армянской (Макарий Антиохии Писидийской; вторая пол. X века — 1012) — христианский святой, бенедиктинский монах, архиепископ Антиохии Писидийской и паломник
 Макарий из Коллесано (Макарий аббат; ум. 1005) — святой римской католической церкви, монах
 Макарий Калязинский (до 1402(?) —1483) — святой Русской православной церкви, основатель Троицкого Калязинского мужского монастыря.
 Макарий Каневский (1605—1678) — святой Русской православной церкви, архимандрит (Пинский, Овручский, Каневский, Переяславский).
 Макарий Мавританский (ум. ок. 362) — христианский святой, мученик, священник пострадавший вместе с Евгением при императоре Юлиане Отступнике
 Макарий Магнезийский (IV век) — христианский писатель и апологет IV века, вероятно, епископ Магнесии-на-Меандре в Ионии, участник Халкидонского собора
 Макарий Макрис (1383—1431) — византийский церковный деятель, писатель — агиограф и антилатинский полемист, игумен монастыря Пантократора (ок. 1422—1431), великий протосинкелл патриарха Константинопольского, неоднократный посланник в Рим.
 Макарий Оптинский (1788—1860) — святой Русской православной церкви, монах Оптинской пустыни
 Макарий Петрский (ум. 350) — христианский святой, епископ Петры в Лазике.
 Макарий Писемский (XIV ве­к) — святой Русской православной церкви, преподобный
 Макарий Соколович (ум. 1574) — первый патриарх Сербский (1557—1571) вновь восстановленного Печского патриархата.
 Макарий Хумн (ум. ок. 1382) — архимандрит и кафигумен Студийского монастыря (незадолго до 1374—1382)
 Макарий Чудотворец (ум. 830) — христианский святой, настоятель Пелекитского монастыря близь Прусы в Константинополе
 Макарий Шотландец (ум. 1153) — христианский святой, настоятель монастыря в Вюрцбурге.

 Макарий I — мелькитский патриарх Антиохийский (653—680), монофелит.
 Макарий I (ум. 1865) — архиепископ Кипра (1854—1865).
 Макарий I Черта (?—1497) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1495—1497), в 1497 убит татарами.
 Макарий I (II) Добродетельный — мелькитский патриарх Антиохийский (?—1023)
 Макарий (II) (упом. ок. 1425) — архимандрит и кафигумен Студийского монастыря
 Макарий II Иерусалимский (ум. ок. 574/5) — патриарх Иерусалимский дважды, два месяца с октября 552 года, а также между 563/4 и 574/5
 Макарий II Москвитянин (ул. 1556) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1534—1556)
 Макарий II (III) — мелькитский патриарх Антиохийский (1164—1166)
 Макарий III (1913—1977) — архиепископ Кипра (1950—1977) и первый президент Республики Кипр (1960—1977)
 Макарий III (IV) Заим (ум. 1675) — мелькитский Патриарх Антиохийский (1648—1667, по другим данным − 1647—1672)

 Макарий (архиепископ Астраханский) (ум. 1638) — архиепископ Астраханский и Терский Русской православной церкви, ранее архимандрит Казанского Спасо-Преображенского монастыря (1613—1629) и игумен Иоанно-Предтеченского монастыря в Казани (до 1613).
 Макарий (архиепископ Псковский) (ум. в 1665 году) — архиепископ Псковский, Изборский и Нарвский Русской православной церкви (1649—1664)
 Макарий (епископ Вологодский) — епископ Вологодский и Великопермский Русской православной церкви (упом. с 1568 по 1574).
 Макарий (епископ Романа) (ум. 1558) — епископ Романа (1531—1558), настоятель Нямцкого монастыря (1523—1557), историк, автор молдавской летописи на славянском языке, законченной около 1551 года.
 Макарий (митрополит Варшавский) (1884—1961) — епископ Львовский и Тернопольский (1945—1946), архиепископ Львовский и Тернопольский (1946—1948), архиепископ Львовский, Тернопольский и Мукачевско-Ужгородский (1948—1950), архиепископ Львовский и Тернопольский (1950—1951) Русской православной церкви, митрополит Варшавский и всей Польши (1951—1961), богослов, церковный организатор
 Макарий (митрополит Московский) (1482—1563) — митрополит Московский и всея Руси (с 1542), под его руководством составлены «Степенная книга» и «Великие четьи-минеи».
 Макарий II (архиепископ Кипрский) (1870—1950) — архиепископ Кипра (1948—1950)
 Макарий II (митрополит Новгородский) (ум. 1626) — митрополит Новгородский и Великолуцкий Русской православной церкви (1619—1626), архиепископ Вологодский и Великопермский Русской православной церкви (1617—1619), настоятель Тихвинского монастыря (1615—1617).
 Макарий III (митрополит Новгородский) (ум. 1663) — митрополит Новгородский и Великолуцкий Русской православной церкви (1652—1662)

 Макарий (Булгаков) (1816—1882) — митрополит Московский и Коломенский Русской православной церкви и Глава Священного Синода (1879—1882), богослов, историк церкви
 Макарий (Васильев) (1871—1944) — епископ Маловишерский Русской православной церкви.
 Макарий (Веретенников) (род. 1951) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, профессор.
 Макарий (Глухарёв) (1792—1847) — российский православный миссионер, переводчик Библии
 Макарий (Гневушев) (1858—1918) — епископ Вяземский Русской православной церкви.
 Макарий (Даев) (1888—1960) — архиепископ Можайский Русской православной церкви.
 Макарий (Дарский) (ок. 1847—1897) — епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский Русской православной церкви.
 Макарий (Дулуфакис) (род. 1961) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Макарий (Звёздов) (1874—1937) — архиепископ Свердловский и Ирбитский Русской православной церкви.
 Макарий (Зимин) (1800—1870) — архимандрит Ростовского Авраамиева монастыря (1830—1836)
 Макарий (Знаменский) (1877—1938) — епископ Краснослободский Русской православной церкви.
 Макарий (Ильинский) (1866—1953) — митрополит Нью-Йоркский, экзарх Северной и Южной Америки Русской православной церкви.
 Макарий (Кармазин) (1875—1937) — епископ Екатеринославский Русской православной церкви.
 Макарий (Кучин) (ум. 1635) — архиепископ Сибирский и Тобольский, миссионер.
 Макарий (Лобов) (1847—1921) — митрополит Белокриницкий Древлеправославной церкви Христовой.
 Макарий (Малетич) (род. 1945) — предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины.
 Макарий (Маркиш) (род. 1954) — иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии.
 Макарий (Миролюбов) (1817—1894) — церковный деятель, просветитель и собиратель материалов об истории Великого Новгорода.
 Макарий (Миронов) (1878—1938) — иеромонах, преподобномученик.
 Макарий (Моржов) (1872—1931) — иеромонах, преподобномученик.
 Макарий (Невский) (1835—1926) — митрополит Московский и Коломенский Русской православной церкви и Глава Священного Синода (1912—1917), митрополит Алтайский Русской православной церкви (с 1920), миссионер, прозван «апостолом Алтая»
 Макарий (Неронович) — монах униатского ордена базилиан, автор книги «Краткий катихизис исторический… не токмо правоверным христианам, но наипаче иереям парохиальным всепотребный» (1756 год)
 Макарий (Озерецковский) (1726—1798) — игумен Лукиановой пустыни Суздальской епархии Русской православной церкви (1792—1798).
 Макарий (Опоцкий) (1872—1941) — епископ Череповецкий Русской православной церкви.
 Макарий (Опта) (XIV—XV века) — православный монах, основатель и первый настоятель Оптиной пустыни
 Макарий (Павлидис) (род. 1937) — епископ Лампсакский, викарий Швейцарской митрополии Константинопольской православной церкви.
 Макарий (Павлов) (1867—после 1923) — епископ Якутский и Вилюйский Русской православной церкви (1905—1909)
 Макарий (Петрович) (1734—1766) — богослов, ректор Тверской семинарии.
 Макарий (Свистун) (1938—2007) — епископ Уманский и викарий Киевской митрополии Русской православной церкви (1970—1982), архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Русской православной церкви (1982—1985, 1985—1990), архиепископ Аргентинский и Южно-Американский и патриарший экзарх Центральной и Южной Америки Русской православной церкви (1985), архиепископ Клинский и викарий Московской епархии Русской православной церкви (1990—1992), архиепископ митрополит Винницкий и Могилёв-Подольский (1992—2007) Украинской православной церкви (Московского патриархата), богослов
 Макарий (Смирнов) (1877—1937) — святой Русской православной церкви, новомученик, иеромонах
 Макарий (Стамов) (1876—1934) — митрополит Неврокопский Болгарской православной церкви.
 Макарий (Сусальников) (ум. 1787) — проповедник и писатель, архимандрит и настоятель Сергиевой пустыни близ Петербурга (1782—1787)
 Макарий (Сушкин) (1820—1889) — архимандрит Константинопольской православной церкви, настоятель русского Пантелеймонова монастыря на Афоне (1875—1889)
 Макарий (Телегин) (1876—1922) — иеромонах Русской православной церкви, священномученик.
 Макарий (Тиллиридис) (род. 1945) — митрополит Кенийский (с 2001), ранее митрополит Зимбабвийский (1998—2001) и епископ Рирутский (1992—1998) Александрийской православной церкви.
 Макарий (Троицкий) (1830—1906) — епископ Калужский и Боровский Русской православной церкви (1895—1901), епископ Острогожский и викарий Воронежской епархии (1882—1886), архимандрит, настоятель Трубчевского Спасо-Чёлнского монастыря (1879—1881), настоятель Московского Знаменского монастыря (1881—1882), настоятель Белёвского монастыря (1902—1906)

Женская форма — Макария:
 Макария (Артемьева) (1926—1993) — схимонахиня.
 Макария (Сапрыкина) (1876—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Топоним 
 Макарий — село в Варнавинском районе Нижегородской области

Примечания 

Страницы значений:Тёзки
Мужские имена